Bahnhof Wald steht für:

 Bahnhof Brilon Wald in Brilon
Bahnhof Wald, ursprünglicher Name des Bahnhofes Solingen-Wald
 Ohligs-Wald, ursprünglicher Name für Solingen Hauptbahnhof
 Bahnhof Wald ZH, in Wald ZH, Schweiz, siehe Wald ZH#Verkehr

Bahnhof Stadtwald steht für:
 Bahnhof Essen-Stadtwald in Essen
 Bahnhof Mettmann Stadtwald in Mettmann